Panik kan syfta på:

 Panik – plötsligt uppkomna, exhalterade känsloreaktioner och beteenden på en plötslig, skräckfylld situation
 Panik (musikgrupp) – en tysk musikgrupp

Filmer 
 Panik (film, 1932) – en amerikansk film från 1932, originaltitel American Madness
 Panik (film, 1939) – en svensk film från 1939
 Panik (film, 1946) – en fransk film från 1946 i regi av Julien Duvivier, originaltitel Panique
 Panik (film, 1960) – en fransk film från 1960 i regi av Max Pécas, originaltitel Le cercle vicieux
 Panik (film, 1988) – en amerikansk film från 1988 i regi av Chuck Russell, originaltitel The Blob

Se även
 Panikångest